Dakota (llengua), llengua siouan parlada per les tribus dakotes de la gran nació sioux
 Nació Dakota, grup de tribus reconegudes federalment dels Estats Units o Primeres Nacions del Canadà, un dels tres principals grups sioux que formen la nació sioux i tradicionalment dividits en dakotes orientals i dakotes occidentals
 Dodge Dakota, vehicle de tipus mid size pick up fabricat per Chrysler i venut sota la marca Dodge
 Toponímia:
 Dakota (Illinois), poble a l'estat d'Illinois (EUA)
 Dakota (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Dakota Building o The Dakota, immoble de New York construït entre 1880 i 1884 
 Dakota City (Nebraska), ciutat dels Estats Units ubicada al comtat de Dakota (Nebraska) 
 Dakota del Nord, estat dels Estats Units d'Amèrica, al nord del país, a la zona de les Grans Planes 
 Dakota del Sud, estat dels Estats Units d'Amèrica a les planes altes del Mig Oest 
 Formació de Dakota, formació geològica  
 Territori de Dakota, territori incorporat als Estats Units que va existir del 1861 al 1889, quan l'extensió total del territori es dividí i admeté a la Unió com els estats de Dakota del Nord i Dakota del Sud